Tarvos (mythologie), reus uit de Gallische mythologie.
 Tarvos Trigaranus, een Gallische godheid welke in een constante strijd was met Esus.
 Tarvos Information Management, een Nederlands bedrijf.
 Tarvos (maan), maan van Saturnus.